Mistrzostwa Azji w zapasach w 2009 roku rozegrano w tajlandzkim mieście Pattayi od 2 do 7 maja.

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2009 w zapasach
Mistrzostwa Azji w zapasach
Sport w Pattayi